
Джон Пат () — канадский дартсмен, двукратный чемпион мира PDC (2003, 2008) и чемпион мира BDO 1994 года. Известен под прозвищем Darth Maple.

Карьера

Ранняя карьера 
Джон получил мишень для дартс в подарок на рождество 1987 года от родителей. В Торонто он начал практиковаться в месте под названием «The Unicorn» (также это название его нынешнего спонсора). В 1991 году Джон выиграл турнир Syracuse Open, а спустя два года стал «дартсменом № 1 в Канаде». Следующая победа пришла к Пату в 1993 году. В 1994 году, дебютировав на чемпионате мира, Джон Пат одолевает в финале Бобби Джорджа 6-0.

Игра в PDC 
На чемпионате мира PDC 2001 Джон Пат смог добраться до финала, в котором проиграл Тейлору, установившему рекорд в средней сумме бросков (107.46). В 2002 году на чемпионате мира Джон дошёл до четвертьфинала, где его остановил тот же Тейлор. В 2003 Патт снова дошёл до финала и играл с Тейлором. В этот раз он его победил 7-6 и стал двукратным чемпионом мира. На тот момент он был первым чемпионом мира, не являющимся британцем (следующим небританцем, выигравшем ЧМ стал Раймонд ван Барневельд).

В 2004 году Пат проиграл в первом же раунде, 2005 проиграл во втором раунде, в 2006 в третьем, в 2007 снова в первом. В 2008 Джон Пат выиграл свой третий титул и второй PDC, обыграв в финале Кирка Шеферда 7-2. Кирк Шеферд является до сих пор самым молодым финалистом чемпионата мира PDC. В 2009 вылетел в первом раунде, в 2010 — во втором, проиграв Кирку Шеферду, в следующем году снова в первой же игре проиграл. В 2012 дошёл до четвертьфинала, где проиграл Джеймсу Вэйду; матч игрался до решающего лега (счёт 4-4 по сетам, 5-5 по легам).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в данный момент не работает)
 Профайл спортсмена на сайте статистика дартса

Чемпионы мира по дартсу